

Cinema 
 Tutti contro tutti –  film del 2013 di Rolando Ravello

Musica 
 Tutti contro tutti – album di Space One del 1997
 Tutti contro tutti – album dei Giorgio Canali & Rossofuoco del 2007
 Tutti contro tutti – singolo degli Stadio del 2016

Televisione 
 Tutti contro tutti (Pilot) – episodio pilota del 2003 della serie TV Arrested Development - Ti presento i miei